Пакт стаби́льности и ро́ста () — соглашение между государствами Европейского союза, касающееся налоговой и бюджетной политики.

Пакт основан на статьях 99 и 104 Договора об образовании Европейского сообщества (с поправками, принятыми в 1993 году в Маастрихте) и связанных с ними решениях. Он предусматривает контроль над налоговой политикой и санкции (после нескольких предупреждений) к странам-нарушителям.

Пакт был подписан в Амстердаме в 1997 году. Критерии, которые обязаны соблюдать члены Евросоюза, следующие:
 Годовой дефицит бюджета не должен превышать 3 % валового внутреннего продукта;
 национальный долг меньше 60 % валового внутреннего продукта либо приближается к этой величине.

с 1 июля 1998 года вступил в силу в составе:
 Резолюции ЕС ,
 Два регламента Совета ЕС:
 Регламент об усилении контроля над состоянием государственных бюджетов;
 О процедуре предотвращения сверхнормативного дефицита государственного бюджета.

Удовлетворение государствами-участниками критериев пакта 
Критерии дефицита госбюджета применяются как к странам Еврозоны, так и к странам Евросоюза вне её. Показатели в таблице приведены по данным отчёта Европейской комиссии за 2010 год «Государственные финансы в экономическом и валютном союзе 2011».

Примечания 

Договоры Европейского союза
Экономика Европейского союза
Договоры по алфавиту